Лига нација у одбојци за жене () репрезентативно је такмичење за одбојкашице које организује ФИВБ. Такмичење се одржава сваке године, а прво издање је приређено 2018. године.

Учешћа

Досадашња издања

Биланс медаља

Најкорисније играчице 
 2018 —  Мишел Бартш Хакли
 2019 —  Андреа Друс
 2021 —  Мишел Бартш Хакли
 2022 —  Паола Егону

Види још 
 Светски гран-при у одбојци
 Европско првенство у одбојци за жене
 Светско првенство у одбојци за жене
 Одбојка на Летњим олимпијским играма

Спољашње везе 
 Званични сајт ФИВБ
 Званични сајт такмичења

Међународна одбојкашка такмичења